Томас Кромвель ():
 Кромвель, Томас (ок. 1485 1540) — английский государственный деятель, главный советник Генриха VIII (1532—1540).
 Кромвель, Томас (ок. 1540 — ок. 1611)
 Кромвель, Томас, 1-й граф Ардгласс
 Кромвель, Томас, 3-й граф Ардгласс
 Кромвель, Томас (род. 1952) — младший судья Верховного суда Канады (2008—2016).